Бомштейн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бомштейн, Борис Юрьевич (1938—2013) — советский и российский живописец, театральный художник, заслуженный художник РФ.
 Бомштейн, Леонид Аркадьевич — российский оперный певец (тенор), солист Большого театра России, доцент кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.